Основано на реальных событиях — пятый студийный альбом российской группы Stigmata, выпущенный на лейбле М2БА 17 сентября 2012 года.

Об альбоме 
В начале 2011-го года Stigmata отказывается от туров в пользу написания нового материала, участвуя только в крупных фестивалях.

В сентябре у группы сменился барабанщик — после внезапного ухода Фёдора Локшина им стал Владимир Зиновьев (ранее известный работой с группой Neversmile). В октябре 2011 группа выпускает два сингла — «Камикадзе» и «До девятой ступени».
«Наша новая музыка вызвала много споров. Нам это нравится, кажется, мы нашли новое музыкальное направление для развития наших идей и наших мыслей. В этом нам помог прежде всего мир электронной музыки, в который мы углубляемся и по сей день. А также влившийся в наши ряды новый барабанщик Вова Зиновьев, его нестандартное видение».

С октября по декабрь 2011 года группа отъездила масштабный тур в поддержку новых синглов.

8 марта на концерте в Санкт-Петербурге состоялась премьера клипа на песню «До девятой ступени», который был снят компанией STG Cinema. Клип был выложен на официальном YouTube-канале группы 16 марта 2012.

С марта 2012 года Stigmata начинают работу над альбомом.
«Мы не знали, сколько времени мы проведём в студии. У нас были классные идеи. Но нам было необходимо разобраться во всём с нуля и вместе думать над ритмами, мелодиями и лирикой. Мы хотели начать делать новую музыку и понимали, что подход к написанию свежих песен должен быть новым. Именно поэтому мы не называли точную дату выхода альбома».
Название альбома и список песен были опубликованы на официальном сайте группы в конце августа. Альбом был записан на студиях «Союз Композиторов» и «Добролёт». Сведение и мастеринг осуществлялись под руководством продюсера Anssi Kippo, известного по работе с Children of Bodom, в Финляндии на студии «Astia».

17 сентября состоялся релиз альбома на лейбле М2БА и на портале Яндекс.Музыка.

15 октября 2012 года на официальном сайте «Нашего Радио» и официальном сайте группы состоялась премьера клипа на песню «Время», снятого компанией B.I.G.PRODUCTION.
Этот видеоклип — своеобразная зарисовка о времени, природе человека, его красоте и свободе. Люди очень часто познают понятие «время» через призму определённых событий, происходящих во внешнем мире, в котором много информации, новостей, фактов, трагедий и катастроф. Порой сложно разглядеть себя за течением времени и в потоке различной информации. Однако, главным является внутренняя свобода, которая не меняется с течением времени. Дом всегда находится внутри нас.

Список композиций

Участники записи

Группа 
 Артём «Nel’son» Лоцких — вокал
 Тарас Уманский — ритм-гитара, бэк-вокал, семплы
 Артём «Yosh» Теплинский — соло-гитара, семплы
 Денис Киченко — бас-гитара
 Владимир Зиновьев — барабаны

Все аранжировки — Stigmata

 Звукоинженеры: Виктор Прохоров, Сергей Рыльцев, Александр Докшин
 Настройка звука: Артем Теплинский, Виктор Прохоров
 Сведение и мастеринг: Anssi Kippo, «Astia Studio» (Финляндия)
 Фото: Yulia Cosmos
 Дизайн обложки: Yulia Cosmos, Артем Теплинский, Артур Дубинский

Примечания 

Альбомы альтернативного метала
Альбомы металкора
Альбомы 2012 года
Альбомы Stigmata